Een denksporttriatlon is een toernooi waarin de deelnemers wedstrijden spelen in dammen, schaken en bridge. Het dammen en schaken wordt individueel gespeeld. Voor het bridgen hebben de deelnemers een andere deelnemer als partner of ze krijgen een partner toegewezen door de organisatie. Bekende denksporttriatleten zijn Ron Heusdens en Erik Hoeksema.

Bridgewedstrijd
Damwedstrijd
Denksport
Schaaktoernooi